Karsteniomyces är ett släkte av lavar. Karsteniomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Karsteniomyces